John Wheeler (1823–1906) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 John Archibald Wheeler (1911–2008) – amerykański fizyk
 John „Johnny” Wheeler (1928–2021) – angielski piłkarz
 John D. Wheeler (ur. 1940) – brytyjski polityk, członek Izby Gmin
 John P. Wheeler (1944–2010) – amerykański biznesman, doradca prezydentów R. Reagan’a, G.H.W. Bush’a, G.W. Bush’a